Натуральне число 1065
 1065 рік до нашої ери
 1065 рік нашої ери